Taugwalder ist der Familienname folgender Personen:

 Hannes Taugwalder (1910–2007), Schweizer Schriftsteller, Kommunalpolitiker und Unternehmer
 Peter Taugwalder (1820–1888), Schweizer Bergsteiger und Bergführer